Sumida puede referirse a:

 Sumida, uno de los 23 Barrios Especiales de Tokio, Japón.
 El Sumida, un río que recorre Tokio.
 El Sumida, único cañonero de la Clase Sumida.
 El Sumida, segundo cañonero de la Clase Fushimi.
 (1090) Sumida, asteroide ubicado en el cinturón principal.